Narsinghgarh bezeichnet in Indien:

 Narsinghgarh (Staat), ehemaliger Fürstenstaat
 Narsinghgarh (Rajgarh), Stadt im Distrikt Rajgarh (Madhya Pradesh)
 Narsinghgarh (Damoh), Kleinstadt im Distrikt Damoh (Madhya Pradesh)
 Narsinghgarh (Tripura), Kleinstadt im Distrikt West Tripura (Tripura)